Winfrid Alden Stearns
Bear Stearns
Shubal Stearns
Richard Stearns
Condado de Stearns
Thomas Stearns Eliot
Stearns (Kentucky)

Desambiguação